Straka:
 František Straka
 Gábor Straka
 Martin Straka
 Ondřej Straka